Gymnoascaceae är en familj av svampar. Gymnoascaceae ingår i ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gymnoascaceae